Карага (регион XIII, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из пяти провинций, располагается на юго-востоке Филиппин.

Административный центр региона — город Бутуан.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин